Sigismund von Dallwitz ist der Name folgender Personen:

* Sigismund von Dallwitz (Politiker, 1803) (1803–1882), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Casino-Fraktion)
 Sigismund von Dallwitz (Politiker, 1829) (1829–1906), deutscher Politiker, Mitglied des Deutschen Reichstags (fraktionslos)